A Lagoa, Alagoa o Lagoa pueden referirse a:

A Lagoa 

 A Lagoa (Aranga), lugar español de la parroquia de Feás, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Lagoa (Bergondo), lugar español de la parroquia de Ouces, del municipio de Bergondo, provincia de La Coruña, Galicia.

Alagoa 

 Alagoa (Minas Gerais), municipio brasileño del estado de Minas Gerais
 Alagoa (Portalegre), freguesia portuguesa del municipio de Portalegre, distrito de Portalegre.
 Alagoa Grande, municipio brasileño del estado de Paraná
 Alagoa Nova, municipio brasileño del estado de Paraná

Lagoa

Lugares 

 Lagoa (Algarve), municipio portugués en Algarve.
 Lagoa (Arteijo), aldea española de la parroquia de Sorrizo, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Lagoa (Azores), municipio azoriano de la isla de São Miguel.
 Lagoa (Cabo Verde), población caboverdiana situada en la isla de Maio.
 Lagoa (freguesía), freguesia portuguesa del municipio de Lagoa, Algarve. 
 Lagoa (Koja), kelurahan indonesia (aldea administrativa) de Koja, Jakarta.
 Lagoa (Macedo de Cavaleiros), freguesia portuguesa de la municipalidad de Macedo de Cavaleiros.
 Lagoa (Paraíba), municipio brasileño del estado de Paraíba.
 Lagoa (Río de Janeiro), barrio brasileño de Río de Janeiro.
 Lagoa (Vila Nova de Famalicão), freguesia portuguesa del municipio de Vila Nova de Famalicão.
 Campina da Lagoa, ciudad brasileña, del estado de Paraná.
 Lagoa Alegre, municipio brasileño del estado de Piauí.
 Lagoa da Canoa, municipio brasileño del estado de Alagoas.
 Lagoa da Conceição, barrio brasileño de la ciudad de Florianópolis, estado de Santa Catarina.
 Lagoa da Confusão, municipio brasileño del estado de Tocantins.
 Lagoa d'Anta, municipio brasileño del estado de Rio Grande do Norte.
 Lagoa da Prata, municipio brasileño del estado de Minas Gerais.
 Lagoa de Dentro, municipio brasileño del estado de Paraíba.
 Lagoa de Pedras, municipio brasileño del estado de Rio Grande do Norte.
 Lagoa de São Francisco, municipio brasileño del estado de Piauí.
 Lagoa de Velhos, municipio brasileño del estado de Rio Grande do Norte.
 Lagoa do Barro do Piauí, municipio brasileño del estado de Piauí.
 Lagoa do Carro, municipio brasileño del estado de Pernambuco.
 Lagoa do Piauí, municipio brasileño del estado de Piauí.
 Lagoa do Itaenga,  municipio brasileño del estado de Pernambuco.
 Lagoa do Mato, municipio brasileño del estado de Maranhão.
 Lagoa do Ouro, municipio brasileño del estado de Pernambuco.
 Lagoa dos Gatos, municipio brasileño del estado de Pernambuco.
 Lagoa do Sítio, municipio brasileño del estado de Piauí.
 Lagoa dos Patos, municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
 Lagoa dos Três Cantos, municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
 Lagoa do Tocantins, municipio brasileño del estado de Tocantins.
 Lagoa Dourada, municipio brasileño del estado de Minas Gerais.
 Lagoa Formosa, municipio brasileño del estado de Minas Gerais.
 Lagoa Grande (Minas Gerais), municipio brasileño del estado de Minas Gerais.
 Lagoa Grande (Pernambuco), municipio brasileño del estado de Pernambuco.
 Lagoa Grande do Maranhão, municipio brasileño del estado de Maranhão.
 Lagoa Manguaba, municipio brasileño del estado de Alagoas.
 Lagoa Mirim, municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
 Lagoa Mundaú, municipio brasileño del estado de Alagoas.
 Lagoa Nova, municipio brasileño del estado de Rio Grande do Norte.
 Lagoa Real, municipio brasileño del estado de Bahía.
 Lagoa Salgada, municipio brasileño del estado de Rio Grande do Norte.
 Lagoa Santa, municipio brasileño del estado de Minas Gerais.
 Lagoa Santa (Goiás), municipio brasileño del estado de Goiás.
 Lagoa Seca, municipio brasileño del estado de Paraíba.
 Lagoa Vermelha, municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
 São João da Lagoa, municipio brasileño del estado de Minas Gerais.
 São José da Lagoa Tapada, municipio brasileño del estado de Paraíba.
 São Sebastião de Lagoa de Roça, municipio brasileño del estado de Paraíba.
 Sete Lagoas, municipio brasileño del estado de Minas Gerais.
 Três Lagoas,  municipio brasileño del estado de Mato Grosso do Sul.

Lagos 

 Lagoa do Fogo, lago azoriano en la isla de São Miguel.
 Lagoa das Furnas, lago azoriano situado al norte de Furnas.
 Lagoa de Óbidos, lago portugués situado entre los municipios  de Óbidos y Caldas da Rainha.

Botánica 

 Lagoa, nombre alternativo del género Saúl.